El Sagrario puede referirse a:

Personajes 
 Sagrario (nombre), nombre o Sagrario (apellido), apellido.

Religión 
 Sagrario
 Iglesia del Sagrario
 Capilla del Sagrario
 Hermandad de la Virgen del Sagrario de Toledo de Cádiz, España;

Toponimia 
 Centro-Sagrario, barrio en Málaga, España;

Literatura 
 El Sagrario, lugar ficticio de la novela El Señor de los Anillos.
 Muertos de El Sagrario